Desa Dukuhdalem kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dukuhdalem (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 108,52), Jawa Barat, 
 Desa Dukuhdalem (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 108,56), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar